Fostoria – rodzaj wymarłego dinozaura
Miejscowości w USA:
 Fostoria – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Clay
 Fostoria – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca
 Fostoria – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Tuscola